Pfarrholz ist der Name von geographischen Objekten:
 Zum Pfarrholz, Straße in Berg (OT Rothleiten), Bayern
 Am Pfarrholz, Straße in Döbeln (OT Großsteinbach), Sachsen
 Pfarrholz Groitzsch, Wald- und Naturschutzgebiet in Sachsen, Landkreis Leipzig
 Am Pfarrholz, Straße in Konradsreuth, Bayern
 Pfarrholz, Straße in Nordhausen, Thüringen
 Pfarrholz, Straße in Pegau, Sachsen
 Pfarrholz Weltewitz, Waldgebiet in Sachsen, Landkreis Nordsachsen

Pfarrholz ist der Ortsname von
 Pfarrholz (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pfarrholz (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern